Esta página inclui as turnês da banda de rock irlandesa U2.

Referências 

Turnês de U2
U2